ANP (peptide natriuretico atriale)

Sigle 
 Acção Nacional Popular – partito politico portoghese del passato
 American Nazi Party – Partito Nazista Americano
 Analytic Network Process
Atrial natriuretic peptide – peptide natriuretico atriale, un ormone
 Autorità Nazionale Palestinese – ex organismo politico di governo dei territori palestinesi
 Aircraft Nuclear Propulsion – programma di ricerca sulla propulsione nucleare statunitense

Codici 
 ANP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Annapolis Lee (Stati Uniti d'America)
 anp – codice ISO 639-3 della lingua angika

Altro 
 Anp - Associazione Nazionale Dirigenti e Alte Professionalità della scuola